Pecsora, folyó Oroszország európai területének északkeleti részén
 Pecsora, város Oroszországban az azonos nevű folyónál